Dunlop Rubber è stata una società internazionale con sede in Gran Bretagna. Fu fondata nel 1889 da John Boyd Dunlop dopo aver inventato lo pneumatico moderno.

Nel 1985 Dunlop Rubber è stata acquistata dalla multinazionale britannica BTR plc. Da allora, la proprietà dei nomi commerciali Dunlop è stata frammentata.

Oggi il marchio sopravvive come Dunlop Tyres, i diritti sul marchio Dunlop in Asia e la produzione di racchette e palline da tennis appartengono alla Sumitomo Rubber Industries, produttore giapponese di pneumatici.

Storia 

La prima fabbrica aprì a Dublino nel 1890.

Dal 1999 la Dunlop è stata acquisita, ad eccezione del comparto Dunlop Aircraft Tyres specializzato nel settore aeronautico, dalla Goodyear.
La Dunlop è molto famosa anche per la fabbricazione e per la commercializzazione di  racchette e  palline da tennis e padel. 
Un giocatore molto famoso che ha quasi sempre utilizzato e che continua ad utilizzare racchette Dunlop è John McEnroe.

Competizioni 

L'attività della Dunlop nelle competizioni è stata varia e prolungata nel tempo, in Formula 1, nel Deutsche Tourenwagen Masters e nelle classi minori del motomondiale (Moto3 e Moto2).

L'attività nel settore tennistico continua con la fornitura di racchette a giocatori quali Nicolás Almagro, Nikolaj Davydenko, James Blake, Tommy Haas e Tommy Robredo.
Produce anche racchette da Beach tennis, Padel e Volano.

Voci correlate 
 Pneumatico
 Maxaret

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Produttori britannici di pneumatici
Aziende britanniche di attrezzature sportive